Der President’s Cup 1981 war die elfte Austragung des internationalen Fußballturniers in Südkorea.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale 
Die Halbfinals fanden am 24. Juni 1981 im Dongdaemun-Stadion in Seoul statt.

|}

Spiel um Platz 3 
Das Spiel um Platz 3 fand am 26. Juni 1981 im Dongdaemun-Stadion in Seoul statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 26. Juni 1966 im Dongdaemun-Stadion in Seoul statt. Es wurde kein Sieger ermittelt.

|}

Weblinks 
 President’s Cup 1981 bei RSSSF.com
 President’s Cup 1981 bei Wildstat.com

Fußballsaison 1981
Fußballwettbewerb in Südkorea